Pseudoxyrhophiinae – podrodzina węży z rodziny Lamprophiidae.

Zasięg występowania 
Podrodzina obejmuje gatunki występujące w Afryce (w większości na Madagaskarze).

Systematyka

Podział systematyczny 
Do podrodziny należą następujące rodzaje:

Przypisy